Beljajew (russ. Беляев) oder Beljajewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Beljajew (* 1985), kasachischer Eisschnellläufer
 Anatoli Iwanowitsch Beljajew (1906–1967), sowjetischer Metallurg
 Boris Beljajew (* 1933), sowjetischer Kugelstoßer
 Dmitri Konstantinowitsch Beljajew (1917–1985), russischer Genetiker

 Ilja Georgijewitsch Beljajew (* 1990), russischer Tennisspieler

 Juri A. Beljajew, sowjetischer Astronom
 Lilija Iwanowna Beljajewa (1934–2018), sowjetisch-russische Schriftstellerin

 Mitrofan Petrowitsch Beljajew (1836–1904), russischer Musikverleger und Mäzen

 Olga Jewgenjewna Beljajewa (* 1985), russische Wasserballspielerin
 Pawel Iwanowitsch Beljajew (1925–1970), sowjetischer Kosmonaut
 Pjotr Petrowitsch Beljajew (1805–1864), russischer Leutnant und Dekabrist
 Sergei Beljajew (1960–2020), kasachischer Sportschütze
 Spartak Timofejewitsch Beljajew (1923–2017), russischer Physiker
 Tetjana Beljajewa (* 1971), ukrainische Judoka 
 Viktorin Beljajew (1903–1990), russischer Geistlicher, Bischof von Wien
 Wassili Wassiljewitsch Beljajew (1867–1928), russisch-sowjetischer Maler und Hochschullehrer

Belyaev steht für:
 (2030) Belyaev, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Bjeljajew
 Vladimir Beleaev (* 1955), moldawisch-rumänischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Xenia Beliayeva (* 1980), russische Musikerin